Герб Кайского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом Кайского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области Российской Федерации, и села Кай, являющегося его административным центром, на основе исторического герба которого он разработан.

Описание герба 
Описание герба:В лазоревом (синем, голубом) поле три серебряных скобки рыбьего клея, одна и две.

Обоснование символики 
Обоснование символики:Устанавливается герб, в основе которого лежит исторический герб города Кайгорода, Высочайше утверждённый 28 мая 1781 года императрицей Екатериной II.

История создания 
  — герб поселения утверждён решением Кайской сельской Думы. Авторскую группу реконструкции герба составили Евгений Дрогов и Ирина Макарова (Киров).

Исторический герб 

Кайгород был основан Строгановыми в 1558 году (в верховьях Камы).

а именным указом императрицы Екатерины II было образовано Вятское наместничество с центром в городе Хлынове, переименованном в Вятку. В 1781 году правящий должность герольдмейстера, действительный статский советник А. А. Волков представил гербы городов наместничества на Высочайшее утверждение. Исторический герб Кайгорода был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Вятского наместничества.

Описание герба:В верхней части щита герб Вятский, в нижней части в голубом поле три скопки рыбьего клею, которым жители торгуют.

а городской статус Кайгорода был упразднён и он стал селом Кай. В 2006 году было образовано Кайское сельское поселение.

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.

Кай
Кай
Герб Кая